Майани () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Майани, Джузеппе (1924—2016) — сан-маринский антифашист и государственный деятель, капитан-регент Сан-Марино.
 Майани, Лучано (род. 1941) — итальянский физик.